«Collection» — перша збірка хорватської співачки Ніни Бадрич. Видана 2003 року.

Список композицій 

 «Godine nestvarne»
 «Da li ikada»
 «Ja sam vlak»
 «Ja za ljubav neću moliti»
 «Budi tu»
 «I'm so excited»
 «Trebam te»
 «Još i sad»
 «Na kraj svijeta»
 «Tko si ti»
 «Nije mi svejedno»
 «Nek ti bude kao meni»
 «Ako kažeš da me ne voliš»
 «Ostavljam ti sve»
 «Što učinio si ti»
 «Pomiluj jubav moju»
 «Ne daj mi da odem»

Посилання 
 Альбом на сайті Croart.com

Альбоми Ніни Бадрич